Piscine, du latin piscis poisson, peut faire référence à :
 piscine, un bassin aménagé pour la pratique de la natation,
 piscine olympique
 piscine, un lavabo sacré situé dans une église ou sa sacristie et où on jette l’eau qui a servi à nettoyer les vases sacrés et les linges d’autel,
 piscine baptismale,
 piscine, un bac utilisé pour la maçonnerie,
 piscine, un lieu de stockage de déchets radioactifs pour assurer leur décroissance lors du cycle du combustible nucléaire ;
 une période de cours et de sélection dans les écoles 42.

La piscine peut faire référence à :
 La Piscine, un film français réalisé par Jacques Deray et sorti en 1969 ;
 La Piscine, un film bulgare réalisé par Binka Jeliaskova et sorti en 1977 ;
 La « Piscine », surnom de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) française, en raison de la proximité de son siège avec la piscine des Tourelles ;
 La Piscine, le musée d'art et d'industrie de Roubaix ;
 La Piscine, une salle de théâtre située à Châtenay-Malabry ;
 Piscine (pas d'eau) (V.O. Pool (No Water)), pièce de théâtre de Mark Ravenhill.

Voir aussi 
 Swimming Pool, un film français de François Ozon sorti en 2003,

Homonymie de titre